UTU steht für:
 Ulster Teachers’ Union, nordirische Gewerkschaft
 United Transportation Union, amerikanische Gewerkschaft
 Ustupo Airport (IATA-Code), Flughafen von Ustupo, Guna Yala, Panama
 Pseudonym von Ken Ishii (* 1970), japanischer Techno-DJ und Produzent

Utu steht für:
 Utu (Gott), in der sumerischen Mythologie der Gott der Sonne und der Gerechtigkeit
 Utu (Sprache), Sprache in Papua-Neuguinea
 Utu (Hiiumaa), Dorf in der Landgemeinde Hiiumaa, Estland
 Utu (Film), ein neuseeländischer Spielfilm von 1983
 Untriunium, vorläufiger Name des hypothetischen chemischen Elements mit der Ordnungszahl 131

Utu ist der Name von:
 Datu Utu († 1902), 18. Sultanat von Buayan 

utu steht für:
 Utu (Sprache) (ISO-693-3-Code), Sprache in Papua-Neuguinea

Abkürzung